

Internet 
 Nepprofiel – een catfish of katvis is iemand die nepprofielen aanmaakt op socialemediawebsites en zich als iemand anders voordoet, zie: 
 Sokpop (internet)
 Faker
 Catfish (documentaire), een reportage uit 2010 over dit thema
 Catfish: The TV Show, een show die katvissen ontmaskert

Overige 
 Diverse vissoorten uit de meervalachtigen
 Catfish Rising, een album van de Britse progressieve-rockband Jethro Tull, uitgebracht in 1991
 Catfish and the Bottlemen, een indierockband
 Catfish in Black Bean Sauce, een film over Vietnamese kinderen die grootgebracht worden door een Afrikaans Amerikaans stel

Zie ook 
 Katvis (doorverwijspagina)